Kepi steht für:

 Kepi (Mappi), ein Ort auf Neuguinea

Képi steht für:
 Képi, Kopfbedeckung in den französischen Streitkräften

Siehe auch:
 Keppie
 Käppi